Джонатан Розенбаум — американський кінокритик.
 Розенбаум Олександр Якович — виконавець авторської пісні.
 Розенбаум Семен Якович — лідер сіоністського руху в Росії, член Литовського Сейму, міністр у єврейських справах уряду Литви (1923—1924).
 Розенбаум Соломон Аронович — маляр.

Єврейські прізвища
Німецькі прізвища